Friedrich Göring ist der Name folgender Personen:

* Friedrich August Göring (1771–1840), deutscher Pädagoge
 Friedrich Christian Göring (1736–1791), evangelischer Theologe und Generalsuperintendent in Pommern